Niemcy:
 Delbrück – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Paderborn
 Max Delbrück (1906–1981) – genetyk, mikrobiolog, laureat Nagrody Nobla w roku 1969
 Clemens von Delbrück (1856-1921) – pruski polityk

Inne:
 Delbrück & Cp. – bank

Zobacz też:
 Dellbrück